

Geografia
 Sava – regione del Madagascar
 Sava Centrale – regione statistica della Slovenia
 Sava – comune del Dipartimento di Tamchekett (Regione di Hodh-Gharbi, Mauritania)
 Sava – villaggio estone nel comune di Luunja (contea di Tartumaa)
 Sava – comune italiano della provincia di Taranto
 Sava – frazione del comune italiano di Baronissi (provincia di Salerno)
 Sava – fiume dell'Europa orientale, affluente del Danubio
 Sava – fiume italiano, affluente del Volturno
 Sava Centar – centro internazionale, culturale e commerciale di attività multifunzionali situato a Nuova Belgrado

Onomastica
 Sava – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Saba

Persone
Nome
 Sava di Serbia – arcivescovo di Serbia, venerato come santo dalla Chiesa ortodossa serba
Persone
 Facundo Sava – calciatore argentino
 Gabriel Sava – calciatore italiano
 Georg Sava – pianista rumeno naturalizzato tedesco
 Marius Sava – calciatore rumeno
 Paul Sava – astronomo rumeno naturalizzato statunitense

Sigle
 Società Anonima Vendita Automobili – finanziaria del Gruppo Fiat ora denominata FCA Bank S.p.A.
 Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio – rete italiana di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici per la vigilanza antincendio